Михаил Сергеевич Мамкин () — российский хоккеист, защитник.

Карьера 
Михаил Мамкин начал свою профессиональную карьеру в 2009 году в составе клуба молодёжной хоккейной лиги МХК «Спартак», выступая до этого за фарм-клуб московского «Спартака». В своём дебютном сезоне Михаил провёл на площадке 66 матчей, в которых он набрал 8 (2+6) очков. В следующем сезоне улучшил свои показатели, отметившись 11 (3+8) результативными баллами в 54 играх.

Перед началом сезона 2011/12 Михаил проходил подготовку с основным составом «Спартака», сумев, в итоге, закрепиться в команде. 14 сентября 2011 года в матче против нижегородского «Торпедо» Михаил дебютировал в Континентальной хоккейной лиге, а уже в следующей игре с московским «Динамо» он забросил свою первую шайбу в КХЛ. Всего, в своём дебютном сезоне на высшем уровне, Мамкин принял участие в 41 матче «Спартака», записав на свой счёт 5 (1+4) очков, после чего руководство столичного клуба приняло решение продлить соглашение с игроком ещё на три года. В конце сезона 2013/14 разорвал контракт со «Спартаком», испытывающим финансовые проблемы, из-за невыплаты заработной платы.

1 мая 2014 года перешёл в «Югру», заключив двухлетний контракт. После окончания сезона 2015/16 покинул клуб.

6 июня 2016 года пополнил состав «Сочи». В сезоне 2016/17 провёл 60 матчей, в которых набрал 15 (3+12) очков при показателе полезности «+4». 1 мая 2017 года продлил контракт с клубом ещё на один сезон.

4 мая 2018 года перешёл в «Автомобилист», подписав контракт на два года. 24 апреля 2020 года продлил контракт с клубом на два года. 6 июля 2021 года покинул «Автомобилист», расторгнув контракт по обоюдному согласию сторон.

11 июля 2021 года вернулся в московский «Спартак», заключив односторонний контракт на два года. В сезоне 2021/22 провёл 32 матча при показателе полезности «+2», 12 минутах штрафа, 20 силовых приёмах и 42 заблокированных бросках. 6 августа 2022 года был помещён в список отказов КХЛ. 8 августа 2022 года ни один клуб КХЛ не забрал защитника c драфта отказов. 9 августа 2022 года «Спартак» и Мамкин договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

Статистика выступлений

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки МХК «Спартак»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Сочи»
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки ХК «Торос»